Le nom Newhaven peut désigner :

Lieux
 Newhaven ;
Newhaven, port de la Manche.
 Newhaven, district d'Édimbourg ;
Newhaven Sanctuary, Territoire du Nord, Australie
Newhaven, Australie

Autre
Newhaven, vainqueur de la Melbourne Cup en 1896
Newhaven College, sur Phillip Island, Victoria, Australie
Vicomte Newhaven, titre dans la pairie écossaise
Newhaven, technique de marquage de bombardement utilisée par les Pathfinders
Newhaven, club de football

Voir aussi